Izh est un nom qui peut désigner :
 Izh, une marque d'automobiles et de motos de la compagnie russe Izhmash ;
 Izh Oda, une berline compacte produite par la compagnie russe Izhmash.

 Izh, le nom anglais de la rivière russe ij.

izh est un code qui peut désigner :
 ingrien, une langue parlée en Russie, selon les codes de langues ISO 639-3 et IETF.

Code